Andrew Cohen, diplomatico inglese (1909-1968)
Andrew Cohen, giornalista canadese (1955–)
Andrew Cohen, calciatore maltese (1981–)